Кручёная — топоним:

 Кручёная — железнодорожная станция и населённый пункт в Сальском районе Ростовской области.
 Кручёная — населённый пункт (официально: станция), посёлок при станции Кручёная в Сальском районе Ростовской области.
 Кручёная — река в России, протекает в Ставропольском крае.

См. также 
 Кручёная Балка